Полина Сингер (; ) — американская актриса кино и телевидения.

Полина Сингер родилась 5 сентября 1991 года в городке  (штат Нью-Гэмпшир, США). Отец — афроамериканец, мать родом из Восточной Европы (с Украины, согласно её биографии на сайте IMDB).

После окончания средней школы год проучилась в , но затем бросила его, чтобы стать актрисой. В 2010 году вступила в , где училась театру импровизации. С 2011 года начала сниматься в телесериалах, в 2012 году состоялся её дебют на широком экране, всего за десять лет карьеры снялась примерно в трёх десятках кино- и телефильмов и телесериалов.

Избранная фильмография

Широкий экран 
 2015 —  / Puerto Ricans in Paris — Лекси
 2015 — Стажёр / The Intern — секретарь
 2017 —  / The Wilde Wedding — Пинк
 2018 —  / Stella's Last Weekend — Вайолет

Телевидение 
 2011 — Как преуспеть в Америке / How to Make It in America — Нилда (в 3 эпизодах)
 2013 — В поле зрения / Person of Interest — Эмбер (в эпизоде Liberty)
 2014 — Любовники / The Affair — Руби (в )
 2015 — Готэм / Gotham — Джози Мэк (в 3 эпизодах)
 2015 — К югу от ада / South of Hell — Грейс Блидсоу (в 8 эпизодах)
 2016 — Голубая кровь / Blue Bloods — Марибель Ривас (в эпизоде Blast from the Past)
 2016 — Оранжевый — хит сезона / Orange Is the New Black — Алия (в эпизоде Toast Can't Never Be Bread Again)
 2016 — Разгар лета / Dead of Summer — Джесси Тайлер (в 10 эпизодах)
 2017 —  / High School Lover — Келли Уинтерс
 2018 —  / Falling Water — Лэйни Уикер (в 4 эпизодах)
 2018 —  / Shrimp — Анджелина ()
 2018 — Расскажи мне сказку / Tell Me a Story — Лейни Рид (в 8 эпизодах)
 2019 — Страна Рождества / NOS4A2 — Уилла (в 4 эпизодах)
 2020 — Пекарь и красавица / The Baker and the Beauty — Зои (в эпизоде Pilot)

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США